Schulitz steht für:

 deutscher Name der polnischen Stadt Solec Kujawski
 ein deutsch-amerikanisches Architekturbüro, siehe Schulitz + Partner